Арад — місто за заході Румунії, адмінстративний центр повіту Арад
 Арад — жудець у Румунії
 Арад — стародавнє (ханаанське) місто в Ізраїлі
 Арад — село в Ірані
 Арад — місто в Бахрейні

Особи 
 Арад — перське (іранське) чоловіче ім'я
 Аві Арад — американський бізнесмен
 Ведем Арад — імператор Ефіопії